Vervoersverbod (vee), het verbieden van transport van dieren ter voorkoming van verspreiding van ziekten
Vervoersverbod (openbaar vervoer), concurrentiebeperkingen tussen vervoerbedrijven
Vervoersverbod (veiligheid), het ontzeggen van de toegang van personen in het openbaar vervoer